Европско првенство у одбојци 1993. је било 18. по реду. Одржано је у Финској, у градовима Турку и Оулу, а трајало је од 4. до 12. септембра 1993. године.

Квалификације 

Домаћин (Финска) и седам најбоље пласираних репрезентација са претходног првенства (Русија, Италија, Холандија, Њемачка, Бугарска, Пољска и Француска) аутоматски су обезбиједиле учешће на овој смотри. Преостала четири тима (Чешка и Словачка, Шпанија, Украјина и Шведска) су своја мјеста изборила путем квалификација.

 Русија је наступила као насљедница Совјетског Савеза. 
 Чехословачка је 1. јануара 1993. престала да постоји, па је, одлуком ЦЕВ-а, на Европском првенству, под именом Чешка и Словачка, наступио заједнички тим Чешке и Словачке.
 Због санкција УН-а, репрезентација СР Југославије није имала право учешћа на овој смотри.

Учесници

Први круг 
 По двије најбоље пласиране екипе из обје групе су се пласирале у полуфинале, док су трећепласиране и четворопласиране екипе првенство наставиле у борби од 5. до 8. мјеста.

Група А

Резултати групе А

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б

Табела групе Б

Финалне утакмице

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначан пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП): ?

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 http://www.cev.lu/ 
 https://web.archive.org/web/20150709062306/http://www.the-sports.org/volleyball-1993-men-s-european-championship-epr19633.html

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Финској
Одбојка у 1993.